

Religione
 Immacolata Concezione – dogma cattolico

Marina
 Immacolata Concezione – pirocorvetta della Marina Pontificia

Dipinti 
 Immacolata Concezione di Aranjuez – dipinto di Bartolomé Esteban Murillo 
 Immacolata Concezione La Colasal – dipinto di Bartolomé Esteban Murillo 
 Immacolata Concezione di Los Venerables – dipinto di Bartolomé Esteban Murillo 
 Immacolata Concezione dell'Escorial – dipinto di Bartolomé Esteban Murillo 
 Immacolata Concezione Squillace – dipinto di Bartolomé Esteban Murillo
 Immacolata Concezione – dipinto di Bartolomé Esteban Murillo, conservato al Prado del 1665 -1675
 Immacolata Concezione – dipinto di Carlo Crivelli 
 Immacolata Concezione – dipinto di Giambattista Tiepolo, Madrid
 Immacolata Concezione – dipinto di Giambattista Tiepolo, Vicenza
 Immacolata Concezione – dipinto di Giambattista Tiepolo, Udine
 Immacolata Concezione – dipinto di El Greco
 Immacolata Concezione – dipinto di Diego Velázquez, 
 Immacolata Concezione – dipinto di Francisco de Zurbarán, Barcellona
 Immacolata Concezione – dipinto di Francisco de Zurbarán, Madrid
 Immacolata Concezione – dipinto di Martino Altomonte
 Immacolata Concezione – dipinto di Jacopo Palma il Giovane
 Immacolata Concezione – dipinto di Pieter Paul Rubens
 Immacolata Concezione – dipinto di Antonio Cortina Farinós
 Immacolata Concezione – dipinto di Juan Antonio de Frías y Escalante

Pagine correlate 
Chiesa dell'Immacolata Concezione